Onderdistrict in Indonesië
 Kinali (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied West-Pasaman in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Kinali (Barus), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Tengah in de provincie Noord-Sumatra
 Kinali (Kuantan Mudik), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Kinali (Kinali), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Pasaman in de provincie West-Sumatra